Isabelle de Valois est le nom donné à plusieurs princesses françaises issues de maison capétienne de Valois :

Isabelle de Valois (1292-1309), fille de Charles de France, comte de Valois, et de Marguerite d'Anjou, mariée à Jean III duc de Bretagne.

Isabelle de Valois (1313-1383), fille de Charles de France, comte de Valois, et de Mahaut de Châtillon, mariée à Pierre , duc de Bourbon.

Isabelle de France ou Isabelle de Valois (1348-1372) - Fille du roi de France Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg - Épouse en 1360 Jean-Galéas  Visconti, seigneur de Vertus (1361-1387), seigneur de Milan (1378-1395), duc de Milan (1395-1402). Mère de Valentine Visconti (épouse de Louis  d'Orléans et source éloignée des guerres italiennes de son descendant le roi de France François ...).

Isabelle de France ou Isabelle de Valois (1389-1409) - Fille du roi de France Charles VI et d'Isabeau de Bavière - Épouse (1) en 1396 le roi d'Angleterre Richard II, union sans postérité - Épouse (2) en 1406 le duc d'Orléans Charles d'Orléans, dont postérité féminine éteinte.

Isabelle de Valois dite aussi Élisabeth (1545-1568), fille du roi de France Henri II et de Catherine de Médicis, mariée en 1559 au roi d'Espagne Philippe II.
Homonymie capétienne